Gove – półwysep w Australii
Gminy w USA:
 Gove (ang. Gove Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gove
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gove (ang. Gove County) – w stanie Kansas
Miasta:
 Gove (miasto w stanie Kansas)